Esistono più comuni francesi con questo nome

 Saint-Cirgues – Alta Loira
 Saint-Cirgues – Lot